Maria Teresa de Montcada y Benavides (Madrid, 12 d'agost de 1707 - Madrid, 14 de maig de 1756) va ser una noble de l'antic llinatge català dels Montcada.

Família 
Casada amb Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola XI Duc de Medinaceli, el 19 de novembre de 1722 a l'església de San Sebastián (Madrid). Van tenir com a fills:

 Pedro de Alcántara, XII Duc de Medinaceli, casat amb María Francisca Xaviera Gonzaga y Caracciolo (1731 - 1757) i em segones núpcies amb María Petronila de Alcántara Pimentel y Cernesio, VIII Marquesa de Malpica, VII de Mancera, VIII de Povar (1746 - 1802) 

 María del Rosario (1732 - 1773), casada amb Francisco Ponce de León y Spínola, X Duc d'Arcos (? - 1763) 

 Ana María de la O (1738 - 1782), casada amb Antonio de Benavides y de la Cueva, II Duc de Santisteban del Puerto i X Conmte del Castellar (1714 - 1782).

 María Dolores (1746 - 1770), casada amb Joaquín Ginés de Oca Moctezuma y Mendoza, VIII Comte de Moctezuma (? - 1795)

Títols nobiliaris 
 VIII Duquessa de Camiña
 VII Marquesa d'Aytona
 XII Marquesa de Villa Real
 Marquesa de Puebla de Castro
 XII Comtessa d'Alcoutim
 XV Comtessa d'Osona
 X Comtessa de Valenza y Valladares	
 XXXIX Vescomtessa de Bas
 XXXVII Vescomtessa de Cabrera

Mort 
Enterrament Monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia, Tarragona)

Enllaços externs 
 Fundación Medinaceli

Nobles madrilenys
Morts a Madrid
Ducs de Camiña
Marquesos d'Aitona
Naixements del 1707
Morts el 1756